Dallol est le nom donné en peul à une vallée fossile, on trouve donc 
 le Dallol Bosso, un affluent fossile du Niger ;
 le Dallol Maouri, un affluent fossile du Niger ;
 Dallol, une ville d'Éthiopie.
 Dallol, une subdivision administrative de l'Éthiopie.
 le volcan Dallol, un volcan et une région de l'Éthiopie (Afar).

Homonymie de toponyme